La Aviva Premiership 2010-2011 è stata la 24ª stagione della English Premiership. È stata la prima con la sponsorizzazione della compagnia di assicurazione Aviva.

Club partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note